Jean Nicoli ist der Name zweier Schiffe:
 Jean Nicoli (Schiff)
 Stena Superfast X, von 2007 bis 2008 als Jean Nicoli in Fahrt